Balut est, aux Philippines :
 Une spécialité culinaire,
 Une île.
 Un jeu de dés
 Une station de radio

Balut est, en Palestine :
 Un village,
 un roman d'Isroel Rabon.

Patronymie
 , une photographe polono-brésilienne,
 Pierre-Yves Balut, un chercheur en archéologie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme